Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 23. и 24. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранила Мануела Галтијеро из Француске.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарке из 16 земаља.

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 23. јула 2009. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 6,20 метара (КВ) коју су испуниле 6 такмичарки а осталих 6 се пласирало на основу резултата (кв).
Време такмичења: група А у 17:05, група Б у 17:05.

Финале 
Финале је одржано 24. јула 2009. године у 18:05.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици за јуниоре